Pacte de Madrid (1987): pacte al País Basc, impulsat pel PNB amb PSOE, AP, CDS, CIU, PNB, PDP, PL, PCE i EE per la desaparició de la violència i el terrorisme, i en la consecució definitiva de la pau 
 Pacte de Madrid (1983): pacte entre AP i UM per a investir a Gabriel Cañellas i Fons com a primer President del Govern de les Illes Balears.
 Pacte de Madrid (1953): pacte de col·laboració militar del règim franquista amb els Estats Units d'Amèrica
 Pacte de Madrid (1339): pacte d'ajuda de Pere el Cerimoniós a Alfons XI de Castella per a defensar el Marroc